|}

Ehemalige Baudenkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Kamen

Weblinks 

 Denkmalliste der Stadt Kamen. (PDF; 25 kB) Stand Februar 2009; abgerufen am 18. Januar 2021

Kamen
!